Hinterleithner ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ignaz Hinterleithner (1659–1710), österreichischer Lautenist und Komponist des Barock
 Herbert Hinterleithner (1916–1942), österreichischer Dichter 
 Ignaz Hinterleithner (1898–1973), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Hinterleithner (1874–1937), österreichischer Historiker, Geograph und Schuldirektor
 Joseph Hinterleithner (1946–2010), österreichischer Keramiker

Siehe auch:
 Hinterleitner